Nixonia är ett släkte av steklar. Nixonia ingår i familjen Scelionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Nixonia